Ивановский — бывший посёлок сельского типа Кировского сельсовета Сердобского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 2 хозяйства, 3 жителя.

География 
Посёлок расположен на севере Сердобского района. Расстояние до районного центра город Сердобск — 38 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., посёлок основан между 1926 и 1938 годами, в 1955 году — в Свищёвском районе Пензенской области, после упразднения которого в 1959 году передан в Сердобский район.. С 1 января 2015 года посёлок Ивановский исключён из учётных данных административно-территориального устройства Пензенской области как прекративший своё существование в связи с отсутствием зарегистрированного населения.

Численность населения

Улицы 
 Центральная.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 
 
 Ивановский на карте Пензенской области

Населённые пункты Сердобского района